Visconti (familienaam)
Dat families de naam Visconti aannamen, kwam zeer waarschijnlijk doordat ze inderdaad de functie van 'vicecomes' of 'visconto' (burggraaf) uitoefenden van vader op zoon en dit mettertijd van het enkelvoud 'Il Visconte' wijzigde in het meervoud 'I Visconti'.
Zo ging het met de families:
 Visconti (Milanees geslacht)
 Visconti Modrone
 Visconti di Pisa

Personen 13e-15e eeuw (chronologisch)
 Ottone Visconti (1207-1295), aartsbisschop van Milaan
 Tedaldo Visconti (1210-1276), geboortenaam van paus Gregorius X
 Matteo I Visconti (1250-1322), heer van Milaan
 Galeazzo I Visconti (1277-1328), heer van Milaan
 Luchino Visconti (heer van Milaan), geboren in 1287 of 1292 en overleden in 1349
 Azzo Visconti (1302-1339), heer van Milaan
 Matteo II Visconti (ca. 1319-1355), heer van Milaan
 Bernabò Visconti (ca. 1320-1385), heer van Milaan
 Antonia Visconti (ca. 1330-1405), dochter
 Taddea Visconti (1351-1381), dochter
 Verde Visconti (1352-1414), dochter
 Marco Visconti (1353-1382), zoon
 Ludovico Visconti (1358-1404), zoon
 Carlo Visconti (1359-1403), zoon
 Catherina Visconti (1360-1404), dochter
 Agnese Visconti (1362-1391), dochter
 Rodolfo Visconti (1364-1389), zoon
 Maddalena Visconti (1366-1404), dochter
 Anglesia Visconti (1368-1439), dochter
 Lucia Visconti (1372-1424), dochter
 Elisabetta Visconti (1374-1432), dochter
 Galeazzo II Visconti (1320-1378), heer van Milaan
 Violante Visconti (ca. 1353-1386), dochter
 Gian Galeazzo Visconti (1351-1402), eerste hertog van Milaan
 Valentina Visconti (1370-1408), dochter
 Gian Maria Visconti (1388-1412), hertog van Milaan
 Filippo Maria Visconti (1392-1447), hertog van Milaan

Personen 17e eeuw tot heden (chronologisch)
 Adolfo Feragutti Visconti (1850-1923), een Zwitsers-Italiaans kunstschilder
 Gasparo Visconti (1683-1730?), Italiaans componist
 Louis Visconti (1791-1853), Frans architect
 Luchino Visconti (regisseur) (1906-1976), Italiaans regisseur
 Tony Visconti (1944), Amerikaans muziekproducent
 Giovanni Visconti (1983), Italiaans wielrenner

Automerk
 Alfa Romeo Visconti, een Italiaanse auto